Tiger ("tigre" in più lingue) può riferirsi a:

Geografia
 Tiger – comune degli Stati Uniti d'America in Georgia

Persone
 Tiger – cantante reggae

Veicoli
 Triumph Tiger – motocicletta inglese prodotta dalla Triumph dal 1937.
 Classe Typ 143 Tiger – classe di pattugliatori veloci della marina tedesca
 Eurocopter Tiger – elicottero da combattimento franco-tedesco
 Sunbeam Tiger – automobile britannica
 Sunbeam Tiger (1925) – automobile da record
 HMS Tiger (1913) – incrociatore da battaglia inglese della prima guerra mondiale
 Panzer VI Tiger I – carro armato tedesco della seconda guerra mondiale
 Panzer VI Tiger II – carro armato tedesco della seconda guerra mondiale

Personaggi immaginari
 Tiger – personaggio della saga di Harry Potter
 Tiger – protagonista dell'omonima striscia a fumetti
 Tiger – personaggio dei fumetti DC Comics
 Tiger – personaggio dei fumetti Image Comics
 Tiger – personaggio dei fumetti Wildstorm
 Tiny Tiger – personaggio della serie videoludica Crash Bandicoot

Aziende
 Tiger Electronics – produttore di giochi elettronici e del game.com
 Tiger Holdings – sussidiaria di Tiger Telematics e azienda produttrice del Gizmondo
 Tiger – casa discografica italiana
 Flying Tiger Copenhagen – catena danese di negozi di oggettistica

Altro
 Mac OS X Tiger – quinta versione del sistema operativo Mac OS della Apple Inc.
 Tiger – marca di birra
 Tiger – film del 1972 diretto da Lung Chien

Pagine correlate 
 Tigers
 The Tiger